Gentille steht für:

 Gentille (Film), ein filmisches Drama von Sophie Fillières aus dem Jahre 2005

Gentille ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen: 

 Bernard Cornut-Gentille (1909–1992), französischer Politiker, Kolonialadministrator und Diplomat

Siehe auch:

 Gentil